Вудин ():

 Вудин, Брэндон — американский бейсболист.
 Вудин, Грэг — американский бейсболист.
 Вудин, Джастин — американский бейсбольный обозреватель.
 Вудин, Джон — американский бейсболист.
 Вудин, Джордж Баррел «Тим» (1934—2002) — американский рестлер.
 Вудин, Дэвид Чарльз — американский архитектор, прадед У. Вудина.
 Вудин, Кэрол — американская художница.
 Вудин, Майкл Едвард (1965—2004) — британский политик.
 Вудин, Мелани — канадский нейробиолог, доктор медицинских наук, профессор Университета Торонто.
 Вудин, Мэри — британская художница и писательница.
 Вудин, Остин — американский бейсболист.
 Вудин, Скот — современный английский архитектор.
 Вудин, Стив (род. 1955) — новозеландский футболист.
 Вудин, Уильям Хартман (1868—1934) — американский промышленник, 51-й министр финансов США.
 Вудин, Хью Уильям (род. 1955) — американский математик, доктор математических наук, профессор Калифорнийского университета в Беркли (правнук У. Вудина).

См. также 
 Вудинг